Habakuk kan henvise til flere artikler:
 Habakkuk (profet) – profet i Det Gamle Testamente
 Habakuk (skribent) – pseudonym for journalisten og forfatteren Jørgen Hartmann-Petersen (1920-2012)
 Habakuk (tegneseriefigur) – bifigur i Anders And-universet.